Линник, Юрий Владимирович:
 Линник, Юрий Владимирович (1914/15—1972) — советский математик, академик АН СССР.
 Линник, Юрий Владимирович (1944—2018) — русский писатель и поэт, философ-космист.